Палагружа може да се односи на:

 Палагружа (острво), острво у Далмацији, Република Хрватска;
 Палагружа (насеље), насеље на истоименом острву, у саставу града Комиже, Република Хрватска;